Shetland : archipel situé au nord du Royaume-Uni.
 Shetland, circonscription électorale écossaise des Shetland
 Îles Shetland du Sud: archipel de l'océan austral.
 Shetland : race de poney.
 Shetland : race de chien de berger.
 Shetland : race de mouton ; par extension on désigne également ainsi la laine issue de leur tonte.
 Shetland : race bovine.
 Shetland  : race de canard. 
 Shetland : race d'oie.
 Plaque des Shetland : une plaque tectonique.
 Shetland : laine ou étoffe de laine moelleuse confectionnée avec le poil des moutons des îles Shetland .
Shetland : série télévisée policière britannique produite par la BBC Scotland.